|-
| 152001 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152002 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152003 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152004 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152005 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152006 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152007 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152008 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152009 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152010 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152011 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152012 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152013 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152014 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152015 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152016 - || || 14 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152017 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152018 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152019 - || || 20 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152020 - || || 21 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 152021 - || || 10 de juny de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 152022 - || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152023 - || || 21 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152024 - || || 24 de juny de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 152025 - || 2004 NP || 8 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 152026 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152027 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152028 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152029 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152030 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152031 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152032 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152033 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152034 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152035 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152036 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152037 - || || 25 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152038 - || || 27 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152039 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152040 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 152041 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152042 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152043 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152044 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152045 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152046 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152047 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152048 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152049 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152050 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152051 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152052 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152053 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152054 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152055 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152056 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152057 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152058 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152059 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152060 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152061 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152062 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152063 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152064 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152065 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152066 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152067 - || || 15 d'agost de 2004 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 152068 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152069 - || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152070 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152071 - || || 6 de setembre de 2004 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 152072 - || || 7 de setembre de 2004 || Eskridge || Eskridge
|-
| 152073 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152074 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152075 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152076 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152077 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152078 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152079 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152080 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152081 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152082 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152083 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152084 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152085 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152086 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152087 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152088 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152089 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152090 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152091 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152092 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152093 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152094 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152095 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152096 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152097 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152098 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152099 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152100 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2